Ист-Гринстед () — город в районе Мид-Суссекс в графстве Западный Суссекс Юго-Восточной Англии, недалеко от графств Восточный Суссекс, Суррей и Кент. Находится в 26 милях (41,8 км) к югу от Лондона, в 21 милях (33,7 км) к северу от Брайтона и в 38 милях (61 км) к северо-востоку от уездного города Чичестер. Ист-Гринстед занимает площадь 24,43 км2 и имеет население 26383 человек по данным переписи 2011 года.

История 
Изначально Ист-Гринстед был саксонской деревней, и появился не позднее 1086 года, о чем свидетельствует Книга Страшного суда. В 13 веке деревня стала городом, а в 1247 году получила хартию, дающую жителям права и разрешающую проводить еженедельные ярмарки.

Во время Второй мировой войны бомбардировке немцев подвергся кинотеатр Whitehall Cinema, где школьники смотрели фильм, в результате было убито 108 и ранено 235 человек.

Религиозные организации 

Город имеет необычно большое для Великобритании количество различных религиозных организаций и групп.

Представлены многие христианские деноминации, в особенности протестантские нонконформисты. Некоторые группы также либо имеют подразделения, либо владеют собственностью здесь.

Англиканская Церковь имеет четыре здания в городе. Церковь Святого Свитуна основана в 11 веке. После разрушения церковь была заново воссоздана архитектором James Wyatt в 1789.

Дом собраний Церкви мормонов на Ship Street был построен в 1985 году. Справочник-путеводитель от 2007 года также отмечает наличие Церкви Новой Жизни, евангелической харизматической церкви Newfrontiers, Kingdom Faith Church и Full Gospel Church.

Опус Деи владеет конференц-центром в поместье Wickenden недалеко от города и Розенкрейцеры также представлены в недалеко находящемся Greenwood Gate.

В Ист-Гринстеде находится британская (а ранее и мировая) штаб-квартира церкви Саентологии в Поместье Сент-Хилл на юго-западном краю города. Основатель саентологии Л. Рон Хаббард купил георгианское поместье и 24 га земли у махараджи Джайпура в 1959 году, и жил в городе до 1967 года.

В 1994 году Channel 4 выпустил документальный фильм «Why East Grinstead?», в котором авторы пытались объяснить такое сильное разнообразие религиозных групп в городе. Фильм режиссёра Айна Селлара, спродюсированный Zed Productions, не пришел к единому заключению: объяснения разнились от присутствия лей-линий до более прозаической идеи о том, что религиозным лидерам просто нравятся местные виды.

Транспорт

Воздушный

Аэропорт Гэтвик в 16 км. от города, а Redhill Aerodrome и аэропорт Биггин Хилл оба в пределах получаса езды на авто. В парке Hammerwood есть вертолетная площадка (5,6 км от города).

Железная дорога 

Железнодорожная станция Ист-Гринстед была открыта в 1967 году.

Дороги 
Город лежит на пересечении дорог A22 и A264. На протяжении чуть более 1 мили (1.6 км) от севера городского центра до деревни Felbridge в Суррей, два дорожных маршрута имеют только ширину на одно транспортное средство. Это одна из основных причин усложнённой дорожно-транспортной обстановки в Ист-Гринстеде.

Ист-Гринстед находится в пределах дорожной досягаемости примерно 50 км от Лондона и около  Кроли/Гэтвик. Согласно переписи 2001 года, один из восьми жителей ездит на работу в Кроли и аэропорт Гэтвик, при этом 98% путешествуют на машине.

Города-побратимы 
  , Франция
  Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
  Миндельхайм, Германия
  Швац, Австрия
  Вербания, Италия

Источники 
 
 
 
 
 
  - 480 P.

Примечания 

Населённые пункты Западного Суссекса
Города Англии